Бержеро́н () — французская фамилия.

 Бержерон, Марк-Андре (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Бержерон, Патрис (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Бержерон, Пьер (ок. 1580—1637) — французский географ.